Abatemarco (Montano Antilia), plaats in de Italiaanse gemeente Montano Antilia
Abatemarco (rivier)